Обво́дный кана́л — объект инфраструктуры, канал для отвода воды:
 Обводный канал — один из крупнейших каналов Санкт-Петербурга, прокладывавшийся в несколько этапов в 1769—1780, 1805 и 1816—1833 годах
 Обводный канал (Кронштадт) — канал вокруг Кронштадтского адмиралтейства
 Обводный канал (Москва) — одно из прежних названий Водоотводного канала, проложенного в 1783—1786 годах вдоль центральной излучины Москвы-реки и образующего с ней остров Балчуг
 Обводный канал Луары — канал длиной 196 км, проложенный в 1822—1838 годах для соединения бассейнов рек Соны и Луары (Франция)
 Онежский обводный канал — канал длиной 67 км и шириной около 50 м, сооружённый в обход Онежского озера в первой половине XIX века

 Улица
 Обводный канал — проспект в Архангельске
 Набережная Обводного канала — набережная Обводного канала в Санкт-Петербурге

 Станция метрополитена
 «Обводный канал» — станция Петербургского метрополитена
 «Обводный канал» — проектное название станции «Фрунзенская» Петербургского метрополитена
 «Обводный канал-2» — проектное название станции «Каретная» Петербургского метрополитена

 Издание
 «Обводный канал» — самиздатский общественно-литературный журнал, выпускавшийся в Ленинграде в 1981—1991 годах

 Кинематограф
 «Обводный канал» — короткометражный документальный фильм Алексея Учителя, вышедший в 1990 году.